Смєхов () — російське прізвище. Може бути утворене як від смех («сміх»), так і від єврейського імені Сімха. Жіноча форма — Смєхова.

Відомі носії 
Смєхов
 Смєхов Лев Мойсейович (1908—1978) — радянський художник
 Смєхов Борис Мойсейович (1911—2010) — радянський економіст
 Смєхов Марк Мойсейович (1920—1973) — радянський інженер, директор Себряковського цементного заводу (1954—1973)
 Смєхов Зелій Львович ( 1939) — радянський і ізраїльський художник, син Льва Смєхова
 Смєхов Веніамін Борисович ( 1940) — рядянський і російський актор, син Бориса Смєхова

Смєхова
 Смєхова Аліка Веніамінівна ( 1968) — російська акторка, естрадна співачка, телеведуча. Дочка Веніаміна Смєхова
 Смєхова Олена Веніамінівна ( 1963) — російська письменниця, журналістка. Дочка Веніаміна Смєхова